2009 Голяма награда на Китай е 6-о за Голямата награда на Китай и трети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 19 април 2009 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай